Die 17. Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden 1989 in Brüssel statt. Henrietta Ónodi konnte die ersten Medaillen überhaupt sowie den ersten Titel für Ungarn gewinnen. Am Boden erreichten sowohl Daniela Silivaș als auch Swjatlana Bahinskaja die Bestnote 10.000 und teilten sich den Europameistertitel. Deutsche Athletinnen konnten keine Medaillen erringen.

Teilnehmer

Ergebnisse

Mehrkampf

Gerätefinals

Medaillenspiegel 

Sportveranstaltung 1989
Turn-Europameisterschaften
Sportveranstaltung in Brüssel
Frauenturnwettkampf
Turnen (Belgien)